Edmondo Puecher – avvocato e politico italiano, patriota, irredentista e socialista
 Giancarlo Puecher Passavalli – partigiano italiano, Medaglia d'oro al valor militare
 Virginio Puecher – regista e critico teatrale italiano